NPL steht als Abkürzung für:

 Neoplasie, medizinischer Begriff für gut- oder bösartige Neubildungen von Körpergewebe (Tumor)
 Namibia Premier League, die höchste Fußball-Spielklasse in Namibia
 National Physical Laboratory, britische Behörde für Messstandards
 National Pool League, US-amerikanische Billardliga
 National Premier Leagues, zweithöchste Fußball-Spielklasse in Australien
 Natural Programming Language, eine 4GL, siehe Natural (Programmiersprache)
 Nauru Pacific Line, eine staatliche Schifffahrtslinie des Inselstaates Nauru
 Nepal, Länderkürzel nach ISO 3166-3
 Neue Politische Literatur, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Flughafen New Plymouth, Flughafen in New Plymouth, Neuseeland (IATA-Code)
 New Programming Language, eine Programmiersprache, siehe PL/I
 Niakwa Programming Language, Programmiersprache, aus Wang Basic entstanden
 Nigerianische Premier League, die höchste Fußball-Spielklasse in Nigeria
 Non-performing loan, siehe Notleidender Kredit
 Northern Premier League, eine regionale Fußballmeisterschaft in England
 Bahnhof Plattling nach DS 100

Abkürzung